Kagemni est un nom égyptien de l'Antiquité signifiant littéralement « j'ai (re)trouvé mon ka (dans mon fils) ! » porté par :

 Kagemni, vizir de Téti
 Kagemni, vizir de Snéfrou

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité